Potepuh je enajsti studijski album pop skupine Pop Design iz leta 1995.

Skladbe z albuma

Albumi leta 1995
Albumi skupine Pop Design
Albumi, posneti v Studiu Tivoli
Albumi založbe Menart Records